Stefan Siegenthaler ist der Name folgender Personen:

* Stefan Siegenthaler (Moderator) (* 1982), Schweizer Hörfunkmoderator
 Stefan Siegenthaler (Unihockeyspieler) (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler

Siehe auch:
 Stephan Siegenthaler (* 1957), Schweizer Unternehmer, Klarinettist und Hochschullehrer